Hagieni se poate referi la:

Localități 
Hagieni, sat în județul Constanța
Hagieni, sat în județul Ialomița

Diverse 
 Pădurea Hagieni, rezervație naturală